Меджидова — женская форма азербайджанской фамилии .

Известные носители  Меджидова, Забия Абуюсуповна (род. 1990) — российская регбистка.
 Меджидова, Сидрат Меджидовна (1938—2015) — советская и российская актриса.